Heiligenstadt in Oberfranken, Heiligenstadt i.OFr. – gmina targowa w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Frankonia, w regionie Oberfranken-West, w powiecie Bamberg. Leży w Szwajcarii Frankońskiej, około 21 km na wschód od Bamberga.

Dzielnice 
W skład gminy wchodzą następujące dzielnice:

Położenie 
Gminy sąsiadujące:

Zobacz też 
 Heiligenstadt

Powiat Bamberg
Gminy w Bawarii